Aspirin steht für:

 Aspirin (Marke), Handelsname der Bayer AG für acetylsalicylsäurehaltige Arzneimittel
 umgangssprachlich für Arzneimittel mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure
 Aspirin-Rose, eine weiße Rosensorte
 Aspirin, ein Lied von Seka Aleksić (2007), siehe Kraljica (Album)

Siehe auch: